

Carriera
Venne selezionato New York Knicks al quinto giro del Draft NBA 1981 (109ª scelta assoluta), ma non giocò mai nella NBA.

Note

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com